Molekulska formula -{C26H26N2O3}- se može odnositi na:

 JWH-198
 Naltrindol